Гміна Руя (пол. Gmina Ruja) — сільська гміна у південно-західній Польщі. 
 Руська Руя, Ру́ська Ру́я (рос. Русская Руя, ерз. Руш Руя) — присілок у складі Оршанського району Марій Ел, Росія. 

 Марійська Руя, Марі́йська Ру́я (рос. Марийская Руя, ерз. Марий Руя) — присілок у складі Оршанського району Марій Ел, Росія. 
 Велика Руя (рос. Большая Руя) — присілок у Сланцевському районі Ленінградської області Російської Федерації. 
 Руя (Нижньосілезьке воєводство), Руя (пол. Ruja) — село в Польщі, у гміні Руя Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства.
 Руїєна, Руя (латис. Rūjiena) — невелике місто в Руїенському краю Латвії, в історичному районі Відземе.